A 2017-es skandináv TCR-bajnokság a skandináv túraautó-bajnokság hetedik évada volt. Ez volt az első szezon, amely a TCR szabályrendszeren alapult. A bajnokság május 6-án vette kezdetét a Ring Knutstorp versenypályán és szeptember 17-én ért véget a Mantorp Park aszfaltcsíkján. A bajnokságot Robert Dahlgren nyerte meg. A Volkswagen Dealer Team Sweden alakulata megnyerte a csapatok számára kiírt bajnokságot.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár
A 2017-es versenynaptár fordulóit Svédországban és Finnországban rendezték meg. Változás az előző szezonhoz képest, hogy egy versenyhétvégén most már három futamot bonyolítottak le.

Összefoglaló

Megjegyzés:
 Eredetileg Johan Kristofferson volt a leggyorsabb az időérő edzésén, azonban legjobb idejét egy sárga zászlós-időszakban szerezte meg, így idejét törölték, ezzel Daniel Haglöf lépett elő az első rajtkocába.

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok 

Megjegyzés:
: Az LMS Racing csapatánál mindössze Kari-Pekka Laaksonen szerezhetett pontokat.

Jegyzetek

skandináv